Mariani (merk)
 Mariani (India)